CNDP steht für:

 Nationalkongress zur Verteidigung des Volkes, eine ehemalige Bewegung in der DR Kongo
 Commission nationale du débat public, ein französisches Instrument der Bürgerbeteiligung
 brancheninterne Abkürzung für das Châteauneuf-du-Pape (Weinbaugebiet)

cndp